Sonnenbrücke ist

ein Ortsname:
 Sonnenbrücke (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Sonnenbrücke (Manching), Ortsteil des Marktes Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

eine Brücke:
 Sonnenbrücke (Berlin) über den Neuköllner Schiffahrtskanal im Verlauf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln
 Sonnenbrücke (Speyer), eine denkmalgeschützte Brücke über den Speyerbach in Speyer